Адамувка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пшеворский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 4223 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Курылувка
 Гмина Лежайск
 Гмина Сенява
 Гмина Стары-Дзикув
 Гмина Тарногруд
 Гмина Вёнзовница

Ссылки 

Гмины Подкарпатского воеводства